Capocorb Nou, possessió del municipi de Llucmajor (Mallorca)
 Capocorb Vell, possessió del municipi de Llucmajor (Mallorca)
 Poblat talaiòtic de Capocorb Vell, jaciment de la cultura dels talaiots al Llucmajor (Mallorca)